Franciaország
Saint-Nicolas, település Pas-de-Calais megyében

 Olaszország
Saint-Nicolas, község Valle d’Aosta régióban